Сташу́к — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Сташук Василь Андрійович (нар. 1955) — український державний службовець І рангу.
 Сташук Віталій Филимонович (нар. 1972) — український політик та громадський активіст.
 Сташук Микола Дмитрович — член ГО «Громадянське об'єднання волонтерів та добровольців України „Воля до правди“», учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Сташук Олександр Іванович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Сташко
 Сташик
 Сташків
 Сташенко
 Сташевський
 Стах
 Стахура
 Стаховський
 Стахів

Примітки